A disputa da categoria Sabre Individual Feminino foi um evento do Campeonato Mundial de Esgrima de 2011

Medalhistas

Resultados

Finais

Primeira Parte

Seção 1
{{Round16
|RD1=Rodada com 64
|RD2=Rodada com 32
|RD3=Rodada com 16
|RD4=Rodada com 8
|3rdplace=no

|| Mariel Zagunis|15| Elena Munteanu|11
|||14| Karina Lakerbai|15
|| Chen Xiaodong|10| Seira Nakayama|15
|| Paola Guarneri|15| Daria Schneider|10
|| Irene Vecchi|15| Volha Kisialiova|8
|| Bianca Pascu|0| Stefanie Kubissa|0
|| Réka Benkó|15| Rossy Félix|9
|| Nguyễn Thị Lê Dung|15| Aleksandra Socha|12

|| Mariel Zagunis|15| Karina Lakerbai|7
|| Seira Nakayama|15| Paola Guarneri|8
|| Irene Vecchi|15| Stefanie Kubissa|10
|| Réka Benkó|13|

Seção 2
{{Round16
|RD1=Rodada com 64
|RD2=Rodada com 32
|RD3=Rodada com 16
|RD4=Rodada com 8
|3rdplace=no

||{{Nowrap| Yekaterina Dyachenko}}|15| Sevil Bunyatova|4
|| Anna Limbach|15| Marina Paizi|7
|| Léonore Perrus|15| Fong Yi Tak|7
|| Petra Palffy|4| Gioia Marzocca|15
|| Ibtihaj Muhammad|12| Sandra Marcos|15
|| Gabriella Page|8| Marion Stoltz|15
|| Au Sin Ying|12| Liu Shan|15
|||10| Yuliya Gavrilova|15

||

Segunda Parte

Seção 3
{{Round16
|RD1=Rodada com 64
|RD2=Rodada com 32
|RD3=Rodada com 16
|RD4=Rodada com 8
|3rdplace=no

|| Sofiya Velikaya|15| Kim Seon-hee|10
|| Halyna Pundyk|15| Alejandra Benítez|12
|| Aida Alasgarova|15| Iryna Kravchuk|10
|| Chrystall Nicoll|10| Bogna Jóźwiak|15
|| Kim Ji-yeon|15| Alexandra Bujdoso|10
|| Lee Ra-jin|12|{{Nowrap| Vassiliki Vougiouka}}|15
|| Sabina Mikina|15| Eileen Grench|8
|| Irena Więckowska|15| Olena Khomrova|8

|| Sofiya Velikaya|15| Halyna Pundyk|10
|| Aida Alasgarova|5| Bogna Jóźwiak|15
|| Kim Ji-yeon|10|

Seção 4

Ligações externas
 Bracket
 Site da Federação Internacional de Esgrima

Campeonato Mundial de Esgrima de 2011